Хуейцзун () — храмове ім'я та китайських імператорів.

Китай 
 Хуейцзун — третій імператор Західної Ся (1068–1086).
 Хуейцзун — восьмий імператор династії Сун (1100—1126).
 Хуейцзун — одинадцятий імператор династії Юань (1333—1368).
 Хуейцзун — другий імператор династії Мін (1398–1402).

Храмові імена імператорів